

Geografia

Ungheria
Varga – comune della provincia di Baranya

Persone 
Dacian Varga – calciatore romeno
Dániel Varga – pallanuotista ungherese
Dénes Varga – pallanuotista ungherese
Dora Varga – schermitrice ungherese
Gabriella Varga – schermitrice ungherese
György Varga – schermidore ungherese
Iván Varga – calciatore argentino
Jean Varga – filatelista francese
József Varga (1954) – ex calciatore ungherese
József Varga (1988) – calciatore ungherese
Katalin Varga – schermitrice ungherese
Miklós Varga – pugile ungherese
Richard Varga – triatleta slovacco
Roland Varga – atleta ungherese naturalizzato croato
Roland Varga – calciatore ungherese
Stanislav Varga – calciatore slovacco
Tamás Varga – pallanuotista ungherese
Tibor Varga – violinista, direttore d'orchestra e pedagogo ungherese
Tibor Varga – hockeista su ghiaccio slovacco
Zoltán Varga – allenatore di calcio e calciatore ungherese
Zsolt Varga (1972) – pallanuotista ungherese
Zsolt Varga (1978) – pallanuotista ungherese